Akçalı heißen folgende Orte:

 Akçalı (Çanakkale), Ortschaft in der türkischen Provinz Çanakkale
 Akçalı (Milas), Ortschaft im Landkreis Milas der türkischen Provinz Muğla
 Akçalı (Tufanbeyli), Ortschaft im Landkreis Tufanbeyli der türkischen Provinz Adana
 Akçalı (Yüksekova), Ortschaft im Landkreis Yüksekova der türkischen Provinz Hakkâri